Гоноратка — название населённых пунктов:

Украина 
 Гоноратка — село в Оратовском районе Винницкой области.
 Гоноратка — село в Радивиловском районе Ровненской области.